Németország
Illingen
Illingen (Enzi járás), település Baden-Württembergben, az Enzi járásban
Illingen (Saar), település a Saar-vidéken
hasonló nevűek
Elchesheim-Illingen, település Baden-Württembergben, a Rastatti járásban